

Cinema 
 Menino do Rio – film del 1982 diretto da Antônio Calmon

Persone 
 Gabriel Menino – calciatore brasiliano, centrocampista
 Thomas Menino –  politico statunitense